Надежда Владимировна Чижова (29 сентября 1945, Усолье-Сибирское) — советская легкоатлетка, чемпионка Игр XX Олимпиады в толкании ядра, первая спортсменка в мире, пославшая ядро за 20 и за 21 метр.

Спортивная карьера 
Надежда Чижова начинала заниматься лёгкой атлетикой в Усолье-Сибирском под руководством Дмитрия Николаевича Гладышева. После окончания медицинского техникума в родном городе поступила в Государственный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде, новым тренером спортсменки стал Виктор Ильич Алексеев.

В начале международной карьеры Надежда Чижова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате Европы — в метании диска и толкании ядра (с мировым рекордом для юниоров). В период с 1968 по 1973 год она установила 8 мировых рекордов в толкании ядра. Первый из них был показан 28 апреля 1968 года — 18,67 м, но в том же году результат дважды был превзойдён спортсменкой из ГДР Маргиттой Гуммель — в том числе и на Олимпийских играх в Мехико, где Чижова завоевала бронзовую медаль.

13 июля 1969 года в Хожуве Надежда Чижова отправила ядро на 20,09 и стала первой спортсменкой в мире, покорившей 20-метровый рубеж. За 5 дней до старта чемпионата Европы-1969 этот рекорд был побит Маргиттой Гуммель (20,10), а на самом первенстве Чижова установила новое достижение — 20,43. До старта Олимпиады в Мюнхене превосходство советской спортсменки над соперницами только возрастало: 29 августа 1971 года Чижова повторила свой последний рекорд на соревнованиях в Москве, а в мае 1972-го улучшила его на 20 сантиметров — 20,63.

Соревнования толкательниц ядра на Олимпийских играх в Мюнхене-1972 превратились в бенефис Надеждой Чижовой, в первой же попытке показавшей новый мировой рекорд — 21,03. Занявшая 2-е место основная соперница советской легкоатлетки Маргитта Гуммель проиграла ей очень много (20,22).

В 1973 году Надежда Чижова установила два новых рекорда (последнее достижение — 21,45). На Олимпийских играх 1976 года в Монреале её олимпийский рекорд был побит — с результатом 21,16 золотую медаль выиграла болгарская спортсменка Иванка Христова, а Чижова стала серебряным призёром с результатом 20,96.

Кроме полного комплекта олимпийских медалей, Надежда Чижова за годы карьеры также выиграла 4 летних и 3 зимних чемпионата Европы, 9 чемпионатов СССР (6 летом и 3 в закрытых помещениях), установила 10 национальных рекордов.

После окончания спортивной карьеры работала тренером по лёгкой атлетике.

Медали

Мировые рекорды

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1969).
 Награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почёта (1996), почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
 Заслуженный тренер России (1992).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Толкатели ядра СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Санкт-Петербурга
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике